Fårgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fårgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Fårgrundet, Nagu, Åboland, 
 Fårgrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Fårgrund
Getgrundet
Tackgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar